Latvia kan syfta på:

Latvia (berg) – Tazjikistan
1284 Latvia – en asteroid